Гренкур-ле-Па () — коммуна во Франции, входит в регион О-де-Франс, департамент Па-де-Кале, округ Аррас, кантон Авен-ле-Конт.

География 
Расположена в 13 км по автодорогам к югу от города Авен-ле-Конт и 26,5 км по автодорогам к юго-западу от Арраса.
Граничит с коммунами Варленкур-ле-Па, Па-ан-Артуа, Мондикур и коммуной Люшё департамента Сомма.

История 
Упоминается в справочнике 1764 года как церковный приход в области Артуа, относящийся к диоцезу Сент-Омер, с 17 домами и 82 жителями.
В 1793 году коммуна входила в состав кантона Па района Аррас департамента Па-де-Кале.
С 1801 года входит в состав кантона Фуквилье (с 1803 года называется Па-ан-Артуа) округа Аррас. С 2015 года — в кантоне Авен-ле-Конт.

Достопримечательности 

 Церковь Богоматери

Экономика 
Уровень безработицы в 2015 году — 0,0 % (в 2010 году — 30,8 %). Из 17 жителей в возрасте от 15 до 64 лет — приблизительно 60 % работающих, 20 % пенсионеров, 15 % учащихся, 5 % других неактивных.
Из 10 работающих 1 работал в своей коммуне, 9 — в другой.

Структура рабочих мест в коммуне (всего 5):

 сельское хозяйство — 60,0 %
 промышленность — 0,0 %
 строительство — 0,0 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 0,0 %
 в том числе торговля и ремонт автомобилей — 0,0 %
 государственные и муниципальные службы — 40,0 %

Политика 
Пост мэра с 2020 года занимает Бенуа Франсуа (Benoît François). В муниципальный совет входит 7 депутатов, включая мэра.

Демография 

В 2015 году в коммуне проживало 29 человек (8 мужчин и 21 женщина), 32,1 % из 25 человек в возрасте от 15 лет состояли в браке.

В коммуне 17 частных домов, из них 1 пустует, 1 является вторым домом. Из 15 первых домов 13 находится в собственности, 2 арендуются.

Из 15 домохозяйств доля имеющих 1 автомобиль составила примерно 58,8 %, 2 и более автомобиля — 29,4 %.

Из 21 закончившего обучение приблизительно 48 % окончили коллеж или менее, 12 % имели среднее профессиональное образование, 12 % окончили лицей и 28 % имели высшее образование.

См. также 
 Коммуны департамента Па-де-Кале

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Па-де-Кале